

Cinema 
 Bad Girls – film del 1994 diretto da Jonathan Kaplan
 Bad Girls (Entführ' mich, Liebling) – film del 1996 diretto da Thomas Nennstiel
 Bad Girls (Bad Girls from Valley High) – film del 2005 diretto da John T. Kretchmer

Musica 
 Bad Girls – album di Donna Summer del 1979
 Bad Girls – singolo di Donna Summer del 1979, dall'album omonimo
 Bad Girls – album di Mónica Naranjo del 2003
 Bad Girls – traccia dell'album Love Is War delle Vanilla Ninja del 2006
 Bad Girls – singolo di M.I.A. del 2012

Televisione 
 Bad Girls – serie televisiva britannica
 Bad Girls – film per la televisione del 2012 diretto da John Dahl

Pagine correlate
Bad Girl